FUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Itazuke Air Force Base, Fukuoka, Giappone